Алексей Михалёв:
 Михалёв, Алексей Михайлович (1944—1994) — советский переводчик фильмов, актёр озвучивания.
 
 Михалёв, Алексей Олегович (род. 1978) — российский дзюдоист.